Skowyt – poemat Allena Ginsberga
 Skowyt – film grozy z 1981 roku
 Skowyt – film biograficzny z 2010 roku
 Skowyt – polski zespół punkrockowy